Кузыбакар Синдаров Синдарович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1924 году в Фаришском районе. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, автоматчик мотобатальона 19-й самоходной артиллерийской бригады. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1984 гг. — бухгалтер, председатель колхоза «Ленинград» Сырдарьинского района Сырдарьинской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1976 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер 1994 года.

Дети: Синдаров Саидазим Кузибакарович, Синдаров Бекназар, Синдаров Акромжон, Синдаров Азимжон, Синдаров Кахрамон и другие.

Ссылки 
 Синдаров, Кузыбакар // Энциклопедия хлопководства в 2 томах. — Главная редакция Узбекской советской энциклопедии, 1985 — Том 2. — C. 241.
 Ордена

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва